Brantford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brantford Township (Kansas)
 Brantford Township (South Dakota)